Серија Шифра Деспот се емитује на каналу Телевизије Пинк од 16. фебруара 2018. Прва сезона је почела са емитовањем 16. фебруара 2018. и има 45 епизода. 

Након забележеног почетног успеха, продуцентска кућа Contrast Studios и РТВ Пинк су средином марта 2018. потписали уговор за још 45 епизода, чије снимање је почело 2. септембра 2018, те ће до јануара 2020. бити приказано 90 епизода.

Преглед серије

Епизоде

1. сезона (2018)

2. сезона (2019)

Референце

Спољашње везе
Шифра Деспот на IMDb

Шифра Деспот